Beechville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beechville (Illinois), im Calhoun County
 Beechville (Kentucky), im Metcalfe County

Siehe auch:
 Beachville